

Biografia 
Imprenditore tessile, passa gli anni della giovinezza tra Londra e Parigi, dove vivrà fino alla fine della sua attività imprenditoriale.

Rientrato in Italia viene proclamato Cavaliere della Corona d'Italia per il suo impegno filantropico. Nel 1889 Ciriaco Mordini restaura il palazzo seicentesco appartenente alla famiglia Mordini portandolo alle sue forme attuali e trasformandolo in ospizio per anziani. È parente del senatore del Regno d'Italia Antonio Mordini.

Dedicava gli ultimi anni della sua vita alla costruzione di un orfanotrofio femminile, dell’asilo infantile Margherita di Savoia, di un ospedale degli infermi, oltre al sopracitato ospizio inaugurato due anni prima della morte e a tutt’oggi a lui intestato.

All'esterno di Palazzo Mordini in Castelfidardo lo ricorda una targa commemorativa in marmo.

Note

Altri progetti